4U або 4 U може означати:
 4U — авіаперевізник «Germanwings» за класифікацією ІАТА.
  — студійний альбом тайванської mandopop-співачки .
 4 U — дебютний міні-альбом австралійського співака Коді Сімпсона.
 «4 U» — пісня 1999 року американського гурту Korn з альбому Issues.
 «4U» — EDM-пісня 2015 року ді-джея та продюсера  видана лейблом «Monstercat»